Le patronyme Pugin est commun à plusieurs personnalités :

 Augustus Charles Pugin, dessinateur anglais d'origine franco-suisse (1769-1832).
 Augustus Welby Northmore Pugin, architecte anglais (1812-1852), fils du précédent.

Homonymie de patronyme